Selinum venetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Selinum venetum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
venetum